Sundale ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sundale (Kalifornien)
 Sundale (Ohio)
 Sundale (Pennsylvania)
 Sundale (Washington)